Cinzio – forma maschile del nome proprio di persona italiano femminile Cinzia
Cinzio – ipocoristico arcaico medievale del nome proprio di persona italiano maschile Vincenzo
Giambattista Giraldi Cinzio – letterato, poeta e drammaturgo italiano

Pagine correlate
Cinto